Ahmad kan som auktorsförkortning betyda:

 S. Ahmad
 Shamsuddin Ahmad

Robotskapade auktorsförkortningar